Здесь представлен список песен, выпущенных группой The Jackson 5 (с 1976 года группа носит название The Jacksons). В таблицу также вошли песни, в которых группа была на положении приглашённых исполнителей или бэк-вокалистов. Стоит обратить внимание на то, что указаны годы официального выхода песен, а не их записи. Список песен сольного Майкла Джексона находится в отдельной статье.

Cписок песен The Jackson 5 / The Jacksons 
Также The Jackson 5, как и братья отдельно активно пели бэк-вокалы в ранних сольных песнях Майкла Джексона (записанных с 1971 по 1974 гг. и издававшихся с 1971 по 1987 гг.). Эти песни не отмечены (кроме тех сольных песен Джексона, что издавались на Live-альбомах группы).

В период с 1968 по 2019 гг. было издано около 220 композиций The Jackson 5.

В период с 1976 по 1989 гг. было издано 73 композиции The Jacksons.

Песни которые исполнялись на ТВ и сцене 
Существует ряд композиций, которые не издавались официально, но тем не менее исполнялись группой на телепередачах или на сцене. В список не вошли сольные песни братьев, которые исполнялись на концертах с группой. Список не претендует на полноту.

Примечания 

Майкл Джексон
Песни Майкла Джексона
Песни, спродюсированные Майклом Джексоном
Песни, написанные Майклом Джексоном
J